Рютли:

 Рютли — отдалённый луг около Фирвальдштетского озера, где по легенде представители трёх коммун Ури, Швиц и Унтервальден (первоначальных кантонов Швейцарии) дали клятву о взаимопомощи и поддержке (Клятву Рютли).
 Рютли, Оскар Иванович (1871—1949) — адвокат, промышленник, банкир, депутат Государственной думы I созыва от Лифляндской губернии.

См. также 
 Рюютли